Název Kralice má více sídel:
 Kralice nad Oslavou – obec v okrese Třebíč;
 Kralice na Hané – obec v okrese Prostějov;
 Kralice (Chlístovice) – část obce Chlístovice v okrese Kutná Hora.

Související články 
 Krallice

Externí odkazy